PYA steht für:
 Velasquez Airport (IATA-Code), Puerto Boyacá, Kolumbien

Pya steht für:
 Währungsuntereinheit des Kyat, Währung von Myanmar
 Pya, Ort in der Präfektur Kozah, Region Kara, Togo
 Pya, mehrere Orte in Myanmar

Abkürzung